Los términos eslavo, eslava, eslavónico o eslávico pueden referirse:

 A las lenguas eslavas.
 A los pueblos eslavos.
 A Eslava, localidad de Navarra, España.
 A la defensa eslava, en ajedrez.